Шабунин Николай Авенирович, русский художник, фотограф. Автор сборника уникальных фотографий северных областей России «Путешествие на Север», изданного в 1906 г.

Биография 
Н. А. Шабунин родился 6 апреля 1866 г. в деревне Юрома, Мезенского уезда Архангельской губернии, в семье деревенского священника. В ранние годы Н. Шабунин учился в Архангельском духовном училище. Уже тогда в нем проявляется интерес к художественному творчеству, он осваивает секреты иконописного мастерства. В 20 лет, в 1886 г. Николай Шабунин уезжает в Петербург и поступает вольнослушателем в Школу поощрения художеств, а затем — в Петербургскую Академию художеств, в класс И. Е. Репина. Обучение было успешным. В 1894 г. Шабунин отмечен двумя поощрительными медалями, а в 1899 г., за картину «В ожидании», он получил звание классного художника первой степени.

Несмотря на успешную художественную карьеру (картины Шабунина были представлены на международных выставках, а написание своего портрета ему заказал однажды сам император Николай Второй), наиболее ценным вкладом художника в отечественную культуру стали его фотографии, сделанные во время поездки по Русскому Северу в 1903-1904 гг. Эти редкие снимки, без преувеличения, открывают перед нами целую цивилизацию, мир вековой народной культуры накануне его окончательной гибели.На уникальных фотографиях, практически не известных до сих пор широкому зрителю, ярко представлено культурное и бытовое своеобразие населения русского северного Поморья. Фотографии, сделанные Н.А. Шабуниным, представляют собой бесценный материал для изучения быта и культуры русского Поморья.

Ссылки 
Фотографии Н. Шабунина